|-
| 208401 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208402 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208403 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208404 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208405 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208406 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208407 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208408 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208409 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208410 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208411 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208412 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208413 - || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208414 - || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208415 - || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208416 - || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208417 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208418 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208419 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208420 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208421 - || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208422 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208423 - || || 21 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208424 - || || 23 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208425 - || || 18 de setembre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 208426 - || || 25 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208427 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208428 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208429 - || || 14 d'octubre de 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 208430 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208431 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208432 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208433 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208434 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208435 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208436 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208437 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208438 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208439 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208440 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208441 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208442 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208443 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208444 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208445 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208446 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208447 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208448 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208449 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208450 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208451 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208452 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208453 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208454 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208455 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208456 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208457 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208458 - || || 11 d'octubre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 208459 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208460 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208461 - || || 12 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208462 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208463 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208464 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208465 - || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208466 - || || 20 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208467 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208468 - || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208469 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208470 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208471 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208472 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208473 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208474 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208475 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208476 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208477 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208478 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208479 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208480 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208481 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208482 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208483 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208484 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208485 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208486 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208487 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208488 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208489 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208490 - || || 12 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208491 - || || 12 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208492 - || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208493 - || || 12 de novembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208494 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208495 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208496 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208497 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208498 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208499 - || || 17 de novembre de 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 208500 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8